Il singolare del torneo di tennis Challenger Salinas 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oscar Martinez Dieguez che ha battuto in finale Luis Morejon 6-2, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Félix Mantilla (secondo turno)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Kris Goossens (secondo turno)
 João Cunha e Silva (quarti di finale)

 Leander Paes (quarti di finale)
 Gastón Etlis (secondo turno)
 Frédéric Vitoux (primo turno)
 Luis Morejon (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Salinas 1996